Таруса — топоним в России:

 Таруса — город в Калужской области.
 Таруса — река в Калужской области, приток Оки.

См. также 
 Тарусса — река в Московской области, приток Нары